Крим има више значења:

Географија 
 Крим, полуострво са спорним политичким статусом
 Република Крим, република у Русији, на полуострву Крим
 Аутономна Република Крим, аутономна република у Украјини, на полуострву Крим

Историја 
 Кримска Народна Република (1917–1918)
 Кримска Совјетска Социјалистичка Република (1919)
 Кримска Аутономна Совјетска Социјалистичка Република (1921–1945; 1991–1992)
  (1945–1991)
 Република Крим, самопроглашена полу-независна република између 1992. и 1995. године

Види још 
 Кримски канат (1441–1783)
 Кримски рат (1853–1856)